Anhalten steht für:
 Anhalten (Straßenverkehr), auch Warten, das Stehenbleiben eines Fahrzeugs gemäß der Verkehrsanforderungen

Anhaltung steht für:
 Anhaltung, Teil einer Personenkontrolle

Siehe auch:
 Halten (Straßenverkehr)
 Halten (Begriffsklärung)